Escritório — sala reservada para atividades profissionais
 Gabinete (cômodo) — elemento de uma residência reservado ao estudo e trabalho
 Gabinete Presidencial (Brasil) — local de trabalho e de recepção do Presidente do Brasil
 Gabinete (informática) — caixa onde se localizam os componentes do computador
 Conselho de ministros — em política, gabinete institucionalizado